Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Віра Звонарьова. 

Серена Вільямс виграла титул, у a своєму другому на цьому турнірі фіналі перемігши Звонарьову з рахунком 6–4, 3–6, 6–3. Це був третій підряд титул для Вільямс у сезоні 2008 і перший на ґрунтових кортах з часів Відкритого чемпіонату Франції 2002.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Family Circle Cup
2008